Dans le bâtiment, on distingue plusieurs surfaces :
 Surface hors œuvre brute (SHOB)
 Surface hors œuvre nette (SHON)
 Surface utile (SU)
 Surface habitable (SH ou SHAB)

Construction
Droit de la construction